Красное смещение
 Гравитационное красное смещение
 Электрическое смещение
 Закон смещения Вина
 Смещение оценки
 Смещение (геометрия)
 Смещение (психология) — защитный механизм психики.
 Смещение (адресация) — средство вычисления адреса памяти в информатике
 Смещение (информатика)
 Выравнивание данных (в программировании) — может так же называться смещением, из-за близости понятий выравнивание () или смещение (), или же просто по причине путаницы в терминах.